

Patronyme 

 François Just Marie Raynouard (1761-1836), historien, philologue romaniste et dramaturge français.

Toponyme 

 Rue Raynouard, voie du  arrondissement de Paris ;
 Square Raynouard, voie du  arrondissement de Paris.